Chantenay est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Chantenay, ancienne commune française de la Sarthe
 Chantenay-Saint-Imbert, commune de la Nièvre
 Chantenay-sur-Loire, ancienne commune française de la Loire-Inférieure (nom de la Loire-Atlantique jusqu'en 1957), annexée en 1908 à Nantes et intégrée depuis au quartier Bellevue - Chantenay - Sainte-Anne

Patronyme 

 Louis Gasselin de Chantenay (1794-1867), homme politique français

Navire 
 Le Chantenay, navire de transport fluvial, classé au titre objet des monuments historiques français.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France